Манга:
 Манга — японские комиксы.
 Манга — альбом набросков японского художника Кацусики Хокусая.
 MaNga — группа из Турции.

Имена и фамилии 
 Манга Аилтон (род. 1937) — бразильский футбольный вратарь.
 Манга, Давид (род. 1989) — центральноафриканский футболист.
 Манга, Таби (род. 1994) — камерунский футболист.

Топонимы 
 Манга — муниципалитет в Бразилии.
 Манга — город и городская коммуна в Буркина-Фасо.
 Манга — район в Монтевидео, Уругвай.

См. также 
 Ла-Манга — песчаная коса в провинции Мурсия на юго-востоке Испании.
 Мангаиа — остров в Тихом океане.
 Манго (значения)
 Маньхуа — китайские комиксы.
 Манхва — корейские комиксы.